Більчинка — село, Хмельницька область, Ізяславський район
 Більчинка — річка в Україні, ліва притока річки Горинь